Bulbocastanum balearicum är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Bulbocastanum balearicum ingår i släktet Bulbocastanum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
balearicum